Ljungström är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2013 bars av 1379 personer bosatta i Sverige. Vid samma tid bodde 8 personer i Sverige med namnet Jungström.

Personer med efternamnet Ljungström
 Anders Gustaf Ljungström
 Anna Catharina Ljungström
 Astrid Ljungström
 Birger Ljungström (1872–1948), ingenjör, uppfinnare och industriman
 Claes Johan Ljungström
 Ernst Ljungström (1854–1943), botaniker
 Eva Ljungström
 Fredrik Ljungström (1875–1964), ingenjör, uppfinnare och industriman
 Georg Ljungström
 Glenn Ljungström
 Gunnar Ljungström
 Gunnel Ljungström
 Gösta Ljungström
 Hugo Ljungström
 Ingemar Ljungström
 Jan G Ljungström
 Jonas Patrik Ljungström (1827–1898), lantmätare och uppfinnare
 Josefine Broman Ljungström (född 1964), manusförfattare, se Josefine Broman

 Olof Ljungström, flera personer
Olof Ljungström (flygingenjör), (1918–2013) 
 Olof Ljungström (jurist) (1910–1972), jurist och ämbetsman
 Olle Ljungström (1961–2016), artist
 Oscar Ljungström
 Oskar Ljungström
 Tony Ljungström

Källor

Se även
 Ljungströmkryssare
 Ljungströmrigg
 Ljungströmturbin

Svenska efternamn